Sadd-e Sīmānī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sadd-e Sīmānī (dammbyggnad i Iran), Yazd, 
 Sadd-e Z̄ernā-ye Pā'īn, dammbyggnad, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar